Cette page recense les différentes significations (codes, sigles, abréviations, etc.) résultant du rapprochement des lettres U, G et C.

Codes 
 UGC, en génétique, l'un des codons de la cystéine (qui est également définie par le codon UGU)
 UGC, Code AITA de l'aéroport d'Ourguentch (Ouzbékistan)

Sigles, abréviations et symboles 
 UGC, Union générale cinématographique, importante société de cinéma
 UGC, Uppsala General Catalogue, catalogue de galaxies de l'hémisphère nord
 UGC, , expression anglaise traduite en français par « contenu généré par les utilisateurs », spécificité du Web 2.0
 UGC, , expression anglaise traduite en français par « conjecture des jeux uniques »